Cet article a pour but de concentrer les informations disponibles sur les personnages du manga X, créé par le studio CLAMP.

Dragons du Ciel (les Sceaux)

Kamui Shirō (Shirô Kamui / 司狼 神威) 

Il apparaît dans la série X publiée de 1992 à 2002 dans le magazine japonais Monthly Asuka et licenciée en France par l'éditeur Tonkam.

Forme du Kekkai : inconnue pour le moment. La série et le film lui donnent une forme sphérique.
Culte religieux représenté : par sa mère, diverses superstitions, telles que la croyance en les kage-nie, poupées subissant les malheurs à la place de leur propriétaires.
Lieu d'origine : Tokyo.
Carte de Tarot associée : Le Magicien (n°1)
Doublage (film) : Tomokazu Seki
Doublage (série télévisée) : Kenichi Suzumura
Autres apparitions : il est l'un des jumeaux vampires dans Tsubasa.

Kamui, né de père inconnu, est un jeune garçon mince et renfermé ; il porte sur ses épaules la clef du Monde, car il peut décider à lui seul de l'avenir de la Terre ; il fait la connaissance de plusieurs Dragons du Ciel ainsi que des Dragons de la Terre. Cependant il n'a aucune intention de se battre pour la Terre, mais il y a quelqu'un qu'il veut protéger. Être Dragon du ciel signifierait laisser la Terre continuer ainsi et être Dragon de la Terre serait opter pour le changement. Son choix est décisif pour les Hommes : devenir un des Sept Sceaux ou un des Sept Anges. Il détient un pouvoir incommensurable mais qu'il ne maîtrise pas encore. 

Sa mère Toru est brûlée vive devant ses yeux lorsqu'ils vivaient tous les deux loin de Tokyo. Celui-ci respecte sa promesse et retourne dans cette ville afin de récupérer l'Epée Divine et partir avec. Il y retrouve ses amis d'enfance Fuuma et Kotori Monô qui se retrouveront impliqués dans cette histoire. Kotori finira par mourir. Kamui a dû choisir entre le camp des Dragons du Ciel et celui des Dragons de la Terre. Il finira par choisir le camp des Dragons du Ciel tandis que son étoile jumelle, Fuuma, s'est éveillée et choisit le camp adverse. Kamui devra lutter pour préserver la Terre avec des camarades et devra inévitablement affronter son ami d'enfance.

Le nom Kamui a deux significations : l'une qui représente l'autorité de Dieu, l'autre qui chasse l'autorité de Dieu.

Kamui est associé à l'arcane 1 du Tarot de Marseille, le Bateleur. La carte représente un jeune homme qui symbolise à la fois l'inexpérience et la multiplicité des possibilités futures.

Le chapeau a la forme de l'infini, image de l'immensité de la recherche et des épreuves qui l'attendent. L'arcane est la vertu, la bonté, la modestie, mais aussi l'imagination, l'invention et le génie.

Le manga n'étant pas terminé, personne ne sait qui va gagner. En revanche dans la série télévisée, Fuuma gagne et Kamui finit par mourir en laissant derrière lui un kekkaï qui protégera la Terre entière tandis que dans le film, c'est Fuuma qui mourra.

Sorata Arisugawa 
Forme du Kekkai : cubique.
Culte religieux représenté : le Shingon et la religion bouddhiste en général (il est lui-même moine).
Lieu d'origine : le Kansai (comme le prouve son accent), un monastère sur le Mont Kōya.
Carte de Tarot associée : Le Chariot (n°7)
Doublage (film) : Kōichi Yamadera
Doublage (série télévisée) : Mitsuaki Madono
Autres apparitions : apparaît sous trois versions dans Tsubasa, dans la République du Hanshin, concurrent de la course de DragonFly à Piffle puis parmi le clan de la Tour de Tōkyō (également à Koryo dans la série télé). Originellement, son personnage venait d'un projet (abandonné) de CLAMP, réécriture de Roméo et Juliette, mettant en scène un fils de policier et une fille de yakusa.

Sorata dit Sora (le ciel) est un disciple du sanctuaire du mont Koya.

Son destin est aussi lourd que triste : d'après les prêtres du  sanctuaire il doit devenir un des Dragons du ciel et mourir pour la femme qu'il aime. Il a été arraché à sa famille d'Osaka à l'âge de 3 ans (il ne se souvient pas de ses parents, seulement des larmes de sa mère, depuis il ne supporte pas de voir une femme pleurer) et élevé par le vieux Hoshimi du mont Koya dans le but d'affronter la fin du monde au côté de Kamui. Malgré le fait qu'il connaisse son implacable et funeste destin, Sorata reste un très bon vivant comme tous les natifs du Kansai  probablement par désir de vouloir profiter un maximum de la vie avant que son destin ne de déchaîne. Il désigne même Arashi pour être la femme de son destin. Sorata contrôle son énergie pour contrer la gravité et il lance des éclairs de ses mains grâce à des incantations. Ses Kekkais quant à eux, sont de forme cubique.

Sora est associé a l'arcane 7 du Tarot de Marseille, le Chariot, représenté par un guerrier armé d'un lance et se tenant debout sur un char, tiré par deux chevaux. De chaque côté du char s'élèvent des colonnes, au nombre de quatre, qui représentent chacune un élément : feu, terre, air et eau. La carte symbolise le triomphe et la protection providentielle. Le personnage de Sorata représente également le bouddhisme.

Arashi Kishū 
Forme du Kekkai : pyramidal, à base carrée.
Culte religieux représenté : le shintoïsme, la mythologie japonaise traditionnelle.
Lieu d'origine : sanctuaire d'Ise-jingū.
Carte de Tarot associée : La Tempérance (n°14)
Doublage (film) : Emi Shinohara
Doublage (série télévisée) : Ryoka Yuzuki
Autres apparitions : Elle apparaît sous trois versions dans Tsubasa, dans la République du Hanshin, sur la photo de Sorata à Piffle puis parmi le clan de la Tour de Tōkyō (également à Koryo dans la série télé). Originellement, son personnage venait d'un projet (abandonné) de CLAMP, réécriture de Roméo et Juliette, mettant en scène un fils de policier et une fille de yakusa.

Arashi Kishū (littéralement « malédiction, fantôme ») est née d'un père étudiant en archéologie venu faire des fouilles au temple shinto d'Isé et d'une mère prêtresse du même temple. La virginité étant une condition sine qua non pour rester prêtresse, sa mère dut s'enfuir du sanctuaire et vécut cachée avec sa fille Arashi pendant 7 ans, jusqu'à sa mort. La jeune fille fut recueillie par sa tante Kaede qui lui redonna goût à la vie et fit d'elle l'une des plus puissantes prêtresses d'Isé qui n'ait jamais existé. Cette dernière lui apprit également son destin en tant que Dragon du Ciel. Arashi possède des pouvoirs de détection de sorts et contrôle son aura pour défier la gravité.

Elle cache en elle une épée qu'elle sort de son bras gauche (plus exactement de sa main gauche) et manie avec dextérité. En tant que l'un des sept sceaux, elle peut créer un Kekkai pyramidal protectrice).
Tant qu'elle sera vierge, Arashi conservera ses pouvoirs et son titre. Discrète et sérieuse, Arashi porte généralement un uniforme marin d'écolière et elle est le premier Dragon du Ciel à venir auprès d'Hinoto. La jeune fille est également l'objet de l'affection de Sorata Arisugawa pour qui elle va développer des sentiments amoureux au fil de l'histoire.

Arashi est associé à l'arcane 14 du tarot de Marseille, Tempérance. La carte montre une jeune femme ailée portant les deux vases de l'existence et de la reconnaissance entre lesquelles circule le fluide de la vie. C'est le symbole de l'équilibre physique et moral lié à la sérénité familiale, la modération, l'obéissance aux lois et la chasteté.

Subaru Sumeragi 
Forme du Kekkai : étoile à cinq branches (pentagramme).
Culte religieux représenté : l'Onmyōdō, via sa famille et sa profession d'exorciste.
Lieu d'origine : son clan réside à Kyoto.
Carte de Tarot associée : Le Pendu (n°12)
Doublage (film) : Issei Miyazaki
Doublage (série télévisée) : Tomokazu Sugita
Autres apparitions : personnage principal de Tokyo Babylon. Il est l'un des jumeaux vampires dans Tsubasa.

Subaru est le  de la maison Sumeragi, ainsi qu'un Onmyōji, littéralement "maître du Ying et du Yang" , soit un expert en Onmyōdō, servant traditionnellement de mage de cour, exorciste, astrologue et expert en Feng Shui (Fusui en japonais). Son air renfermé lui confère un côté maléfique alors qu'en réalité, c'est pour respecter le deuil de sa sœur jumelle bien-aimée Hokuto qui fut assassinée huit ans plus tôt par Seishiro Sakurazuka, lui aussi un Onmyouji.

Cet accident qui a eu lieu dans un autre titre de clamp, Tokyo Babylon, a plongé Subaru dans un silence inquiétant et un renfermement total sur lui-même. Dans X, on apprend que son souhait le plus cher est d'être tué par Seishiro puisqu'il lui est impossible de tuer ce dernier sachant qu'il est son "être le plus cher". Il finira, néanmoins par l'assassiner à la suite de la malédiction qu'Hokuto avait jetée sur Seishiro lors de son assassinat. Bien qu'il soit froid depuis ce moment-là, il sort tout de même Kamui de sa léthargie où il était plongé depuis ma mort de Kotori, la sœur de son ami d'enfance, Fuuma.

Subaru Suméragi est associé à l'arcane 12 du Tarot de Marseille, le Pendu. La carte représente un jeune homme pendu par le pied a une potence. Elle a cependant un symbolisme positif car il s'agit du sacrifice consenti donnant accès au savoir et à la force équilibrante et conservatrice de l'amour.

Dans l'astrologie traditionnelle chinoise et le Onmyōdō, Hokuto (ou Hokuto Shichisei, la Constellation Australe aux Sept Étoiles, l'étoile polaire dite de la Grande Ourse en Occident) et Subaru (également appelée Mao Xiu et Mutsuraboshi) sont des constellations jumelées. Hokuto, en sa qualité d'étoile polaire, représente l'autorité divine de l'Empereur de Chine et était utilisée notamment sur des bannières chinoises. Subaru quant à elle représente le pouvoir des dieux descendu sur Terre sous la forme de météorites, permettant aux humains de fabriquer des armes, et donc d'obtenir la gloire du Mandat du Ciel, le pouvoir sur leurs semblables.

Seiichirō Aoki 
Forme du Kekkai : pentagonal.
Culte religieux représenté : le shintoïsme.
Carte de Tarot associée : L'Empereur (n°5)
Doublage (film) : Hideyuki Tanaka
Doublage (série télévisée) : Toshiyuki Morikawa
Autres apparitions : représentant du groupe de la Tour de Tōkyō dans Tsubasa.

Karen Kasumi 
Forme du Kekkai : pavés formant un crucifix.
Culte religieux représenté : la minorité chrétienne au Japon.
Carte de Tarot associée : La Justice (n°11 - selon la tradition anglo-saxonne et plus récente)
Doublage (film) : Mami Koyama.
Doublage (série télévisée) : Yōko Soumi.
Autres apparitions : Elle apparaît sous trois versions dans Tsubasa, d'abord comme membre de la troupe de Shara, concurrente de la course DragonFly à Piffle, puis comme représentante du groupe de la Tour de Tōkyō.

Karen a un pouvoir inné: celui de créer des flammes et de les contrôler.
Enfant, ce fut la raison de son malheur car sa mère la considérait comme l'incarnation symbolique du diable (Rappelons que Karen représente le christianisme avec l'idée que les flammes représentent l'enfer). Cette dernière périt dans un accident de voiture alors que la police la poursuivait. La petite fille finit par être recueillie par l'Église catholique de Tokyo, mais son traumatisme d'enfant la pousse à aller vers les quartiers des plaisirs. Elle travaille depuis au "Temple de la Fleur " un soapland renommé où elle devient masseuse. 

Apprenant par l'Église qu'elle est l'un des membres des Sept Sceaux et de ce fait Dragon du ciel, elle désire plus que tout sauver Tokyo car elle aime la ville telle qu'elle est.
Derrière son sourire se cache une solitude ainsi qu'un manque de confiance en elle et un besoin d'amour véritable et profond, elle finira par tomber amoureuse de Seichiro Aoki et d'être prête à sacrifier sa vie pour lui. Son kekkai est en forme de croix chrétienne. 

Karen est associée à l'arcane 11 du Tarot de Marseille, la Justice représentée par une femme couronnée au regard sévère qui porte à sa gauche la balance de l'équilibre et tient dans sa main droite l'épée dont elle se sert pour châtier les criminels.

Yuzuriha Nekoi 
Forme du Kekkai : cylindrique.
Culte religieux représenté : la mythologie japonaise traditionnelle (les inugami, démons-chiens).
Lieu d'origine : son clan gère un temple au Parc national de Chichibu Tamakai.
Carte de Tarot associée : La Force (n°8 - selon la tradition anglo-saxonne et plus récente)
Doublage (film) : Yukana Nogami
Doublage (série télévisée) : Kumi Sakuma
Autres apparitions : apparaît sous trois versions dans Tsubasa, comme une des joueuses au Parc d'Edonis/Oto, concurrente de la course DragonFly à Piffle, puis comme représentante du groupe de la Tour de Tōkyō.

Yuzuriha est toujours accompagnée de son chien fidèle Inuki qu'elle est la seule à pouvoir voir avec tous les dragons du ciel et de la terre ainsi que tous ceux reliés de façon directe ou indirecte au combat final de la fin du monde. Inuki devient invisible pour le commun des mortels, ce qui lui vaudra d'être traité de menteuse par ses camarades. Elle est également la plus jeune membre des dragons du ciel. Au fil des épisodes, elle rencontrera Kusanagi, un dragon de la terre dont elle tombera amoureuse.  

Elle possède une personnalité très dynamique, enjouée, enthousiaste et optimiste pour le combat.

Dragons de la Terre (les Anges)

Fūma Monou 
Culte religieux représenté : par son père, le shintoïsme.
Lieu d'origine : Tokyo, temple (fictif) de Tokagushi.
Carte du Tarot associée : non révélée, mais peut-être le Jugement
Doublage (film) : Ken Narita
Doublage (série télévisée) : Junichi Suwabe
Doublage français (série télévisée) : Anatole de Bodinat
Autres apparitions : il est l'un des frères chasseurs de vampires dans Tsubasa.

Fils aîné de Saya et Kyogo Monou, le prètre du temple Togakuchi, frère attentionné de Kotori. Membre de l'équipe de basket de Seinan. Ami d'enfance de Kamui Shiro, il est en réalité son "étoile compagne" (ou jumelle), représentant son double lors du combat entre les sept Anges (Dragons de la Terre) et les sept Sceaux (Dragons du Ciel).

Enfant, Kamui sauva la petite sœur de Fuma, Kotori, en l'empechant de tomber d'un arbre. Fuma lui fit alors la promesse d'être toujours là pour le protéger. Après la mort de Saya, Kamui et sa mère quittèrent Tokyo précipitamment. Kamui ne revient que six ans plus tard, seul, mais traita avec froideur toute tentative d'approche de Fuma ou de Kotori. Après la mort de Kyogo, l'étoile compagne commença à se manifester chez Fuma à son insu ; lorsque Kamui rejoint les Dragons du Ciel, voulant protéger le bonheur de Kotori et Fuma, celui-ci perdit sa personnalité et devint "l'autre" Kamui, son Gémeau, et rejoignit les Dragons de la Terre, après avoir assassiné Kotori sous les yeux de Kamui.

Au contraire de Kamui, son Gémeau est totalement éveillé et a une parfaite maîtrise de ses pouvoirs. Avec Kamui, il est le seul à pouvoir brandir l'une des deux épées divines ; il se fait d'ailleurs lui-même appelé Kamui. Il a la capacité de lire dans le cœur des gens et de connaître leurs vœux les plus secrets. 

Bien que la carte de Tarot associé à Fuma n'ait pas encore été révélé (la série étant toujours arrêtée), les hypothèses désigneraient l'arcane 20, le Jugement, symbolisant le changement, l'imprévu.

Autres personnages

Kotori Monou 
Carte de Tarot associée : Les Amants (n°6 - à noter qu'il sagit de la carte de la tradition anglo-saxonne, pas du tarot de Marseille) 
Doublage (film) : Masako Ikeda
Doublage (série télévisée) : Kikuko Inoue
Autres apparitions : c'est une lectrice de la Grande Bibliothèque du pays de Rekord dans Tsubasa.

Manga et Anime : Petite sœur de Fuma, fille de Saya et Kyogo. Son destin est d'être aimée par les deux Kamui, puis d'être assassinée par celui qui aura choisi le camp des Dragons de la Terre, prouvant ainsi son détachement de l'Humanité. Kotori grandit dans le même quartier que Kamui et s'en fait rapidement un ami, jouant souvent avec lui et son frère.
Kotori reste traumatisée par la mort de sa mère, qui a littéralement explosée en donnant naissance à l'épée sacrée. Elle en garde une aversion pour le sang.
C'est, comme Hinoto et Kakyo, une liseuse de rêves ; au début de la série ses pouvoirs de divination commencent à se manifester et elle rencontre régulièrement Kakyo dans ses rêves, auquel elle tient compagnie. Elle pressent le retour de Kamui à Tokyo mais est surprise de la froideur qu'il montre à son égard. Elle est très amoureuse de lui et souffre de son absence.
Elle perd complètement la raison en voyant Tokiko mourir de la même manière que sa mère ; elle est hospitalisée et est incapable de communiquer autrement que par ses rêves. C'est à ce moment que "Kamui" s'éveille et possède Fuma ; ce dernier enlève Kotori et la tue avec l'épée sacrée sous le regard horrifié de Kamui. Dans ses derniers instants, elle demande à Kakyo de posséder son corps mourant pour retenir l'épée plantée en elle, afin que le "nouveau" Fuma ne puisse tuer Kamui. Elle quitte Kakyo en affirmant que "l'avenir n'a pas encore été fixé." Cette affirmation, contredisant tout ce qui a été affirmé plus tôt dans la série, sera accueillie avec incrédulité par tous les personnages.

Film : Comme l'épée sacrée réside dans le corps de "celle qui est aimée de Kamui," Kotori doit mourir pour que le second Kamui possède son épée divine (la première était née de la mort de Toru). Elle est assassinée à cette fin par Fuma une fois son "éveil" achevé.

Shōgo Asagi

Hinoto 
Hinoto ("feu " dans la religion japonaise) est une Liseuse de rêves (yumémi) : elle possède en elle le pouvoir de prédire l'avenir à travers ses rêves.

Elle peut également se rappeler le passé et entrer dans le rêve des autres et le modifier, tout comme sa sœur Kanoe, qui cependant n'a pas cette maîtrise complète des pouvoirs. Le dragon de la Terre Kakyo possède le même pouvoir. C'est de cette façon qu'elle apprit que le « jour de la promesse » arrive et que la Terre sera peut-être détruite. Elle entreprend de réunir les Dragons du ciel pour la protéger et sauver la Terre. Le fait d'être devenue une Liseuse de rêves lui a fait perdre de ce fait ses sens. Hinoto ne peut donc ni parler, ni entendre, ni voir (elle est aveugle) mais elle peut communiquer via la télépathie. Elle a également la capacité de télétransporter des personnes.

Malgré son âge, elle apparaît comme une fragile petite fille. La princesse Hinoto réside dans le sous-sol de la Diète du Japon, où elle utilise ses pouvoirs de yumémi pour prédire leur avenir aux dirigeants du pays. Hinoto semble aussi posséder une autre personnalité, qui semble très différente de celle de la douce princesse, qui est représentée comme une sorte de double démoniaque...

A la fin, elle finit par tuer ce double qui est elle même et meurt de cette façon. 

Hinoto est associée à l'arcane 2 du Tarot de Marseille, la Papesse. La carte la dessine avec un visage énigmatique à l'attitude austère, vêtue de rouge surmonté d'un manteau bleu couleur de l'introspection. La Papesse symbolise la matrice universelle. Elle tient le livre de la sagesse entre ses mains, ce que symboliserait Hinoto dans X.

Notes et références 

X
CLAMP

ja:X_(漫画)#登場人物